Aleksandar Vuković (1979) – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo con cittadinanza polacca, di ruolo centrocampista
 Andrija Vuković (1983) – calciatore croato
 Danny Vukovic (1985) – calciatore australiano di origini serbe
 Domagoj Vuković (1993) – cestista croato
 Drago Vuković (1983) – pallamanista croato, gemello del calciatore Andrija
 Ivan Vuković (1987) – calciatore montenegrino
 Jagoš Vuković (1988) – calciatore serbo
 Janko Vuković de Podkapelski (1871-1918) – ufficiale di etnìa croata della marina militare austro-ungarica
 Josip Vuković (1992) – calciatore croato
 Marija Vuković (1992) – atleta montenegrina
 Mihajlo Vuković (1944-2021) – cestista e allenatore di pallacanestro jugoslavo
 Slobodan Vuković (1986) – calciatore serbo, fratello di Jagoš
 Violeta Vuković (1972) – ex cestista serba, fino al 2002 jugoslava
 Željko Vuković (1965) – ex calciatore croato naturalizzato austriaco